Deursen steht für:

 Deursen (Oss), Dorf in der niederländischen Stadtgemeinde Oss
 Arie van Deursen (Arie Theodorus van Deursen; 1931–2011), niederländischer Historiker
 Jan M. van Deursen (* 1963), niederländischer Genetiker

Siehe auch:
 Mevis & Van Deursen